Bos acutifrons — вымерший вид полорогих, который является древнейшим представителем рода настоящих быков. Ископаемые остатки Bos acutifrons обнаружены в среднеплейстоценовых слоях Индии. Широко распространено мнение, что от этого вида возникли все последующие виды рода. Между 1,5 и 2 миллионами лет назад, от этого вида, вероятно, произошёл тур.

Примечания

Ссылки 
 Van Vuure, Cis. 2003. De Oeros — Het spoor terug, Cis van Vuure, Wageningen University and Research Centrum / Ministry of the Flemish Community, Brussels & Wageningen.
 Van Vuure, C. 2005. Retracing the Aurochs: History, Morphology and Ecology of an extinct wild ox. Sofia-Moscow:Pensoft Publishing.

†
Вымершие полорогие
Млекопитающие плейстоцена
Фоссилии, описанные в 1877 году